Jedliński:
 Piotr Jan Jedliński
 Zbigniew Jedliński

 Jedlińska Kopa (niem.: Saalberg)
 Wola Jedlińska

Zobacz też 
 Jedlińsk
 Herb Jedlińska
 Dekanat jedliński

 Jedlina
 Jedlina-Zdrój